Яна — індійські село в районі Уттара.
 Яна — річка в Якутії, впадає до Янської затоки.
 Яна — річка в Магаданській області.
 Яна (комуна) — комуна у повіті Васлуй в Румунії.
 Яна (Румунія) — село у повіті Васлуй в Румунії.
 Яна (Болгарія)- село в Міській області Софія Болгарії.

 Яна (ім'я)
 Яна (буддизм)